Charles Boateng, né le  à Mampong, est un footballeur ghanéen. Il évolue au poste de milieu  défensif à l'US Avranches.

Biographie 
Charles Boateng commence sa carrière dans son club formateur, le FC Nania. Il participe à la Coupe du monde U17 2005 avec le Ghana. Il est prêté de janvier 2007 à décembre de la même année au club de Tema Youth. Au terme de son prêt, il rejoint le Dijon FCO, en Ligue 2, après une période d'essai. Il est banni de la deuxième division ghanéenne à la suite du scandale de matchs truqués de son ancien club, le FC Nania.

Après deux saisons et demi en Bourgogne et étant en fin de contrat, il rejoint le Football Club de Rouen 1899 en National. Après une saison, il rejoint le CFA et le club d'Avranches. Ayant de très bons rapports avec son entraîneur, il participe à la montée en National.

Statistiques

Palmarès 
 Champion de CFA - Groupe D : 2014

Références

Liens externes 
 

Footballeur ghanéen
Joueur de l'US Avranches
Joueur du Dijon FCO
Joueur du Football Club de Rouen
Naissance en décembre 1989
Naissance au Ghana